

Codici 
 ARY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ararat (Australia)
 ary – codice ISO 639-3 della lingua araba marocchina

Persone
Ary, calciatore angolano